Alexander Orechow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Orechow (* 1983), russischer Fußballspieler 
}